

Localidades

Villa María
Villa María (Buenos Aires)

Desambiguações de topônimos